Антоновичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входит в состав Октябрьского сельского поселения. Население — 12 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 14 км к юго-западу от Красного, в 17 км юго-западнее автодороги  (Смоленск - Красный - Гусино). В 33 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Гусино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)